Йиндра () — чешская фамилия. Известные носители:

 Йиндра, Альфред (1930—2006) — чехословацкий гребец-каноист.
 Йиндра, Ян (1932—2021) — чехословацкий гребец (академическая гребля).